Pyrga steht für:

 Pyrga (Bezirk Larnaka), Ort im Bezirk Larnaka in der Republik Zypern
 Pyrga/Pirhan, Ort in Distrikt Gazimağusa in Nordzypern (de jure Bezirk Famagusta, Republik Zypern)